Блэкуэлл, Блэквелл () — английская фамилия.

Фамилия

А 
  — канадский дипломат, посол Канады в Доминиканской Республике (2002—2005).
  (род. 1970) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».
  (род. 1983) — австралийская крикетчица, обладатель Женского кубка мира (2005), сестра-близнец Кейт Блэкуэлл.
  (род. 1971) — американский джазовый саксофонист.
 Блэкуэлл, Андреа (род. 1962) — канадская баскетболистка, бронзовый призёр чемпионата мира 1986 года.

Б 
  (1905—1985) — американская журналистка, редактор женского журнала Mademoiselle (1937—1971).

Г 
  (1900—1956) — британский футбольный вратарь, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Шотландии в составе клуба «Абердин».
  (1825—1909) — американский предприниматель и общественный деятель, сооснователь Американской женской суффражистской ассоциации, отец Элис Стоун Блэкуэлл.
 Блэкуэлл, Гордон (1911—2004) — американский социолог, президент Университета штата Флорида (1960—1965) и Фёрманского университета (1965—1976)
  (род. 1969) — американский иллюстратор, лауреат премии Национального общества карикатуристов за газетную иллюстрацию (1998).

Д 
  (род. 1968) — американский баскетболист, серебряный медалист Панамериканских игр (1999).
  (род. 1995) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Харрикейнз».
  (1909—2001) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Хаддерсфилд Таун».
  — австралийский паразитолог, член Австралийской академии наук (с 2015).
 Блэкуэлл, Джон — губернатор колонии Пенсильвания (1688—1690).
  (1797—1840) — валлийский бард.
 Блэкуэлл, Джон (1914—1986) — британский дипломат, посол Великобритании в Коста-Рике (1972—1974).
  (1973—2017) — американский ударник, аккомпаниатор Принса (с 2000).
 Блэкуэлл, Джон — австралийский игрок в боулз, чемпион Австралии в парном разряде (1952).
  — британский конный тренер; тренер Рок-Сэнда, победителя Дерби (1903), и Сержанта Мёрфи, победителя Гранд-Нейшнла (1923).
  (1861—1926) — американский религиозный деятель, епископ Африканской методистской епископальной церкви Зиона (с 1908).
  (ок. 1797 — ?) — американский политик, член Палаты представителей от штата Теннесси (1839—1841, 1843—1845).
  (род. 1969) — британский футболист, полуфиналист Кубка Англии в составе клуба «Уимблдон» (1997).
 Блэкуэлл, Дональд (1921—2010) — британский астроном, профессор Оксфордского университета (1960—1988), президент Королевского астрономического общества (1973—1975).
 Блэкуэлл, Дэвид — американский политик, спикер Палаты представителей штата Иллинойс (1826).
 Блэквелл, Дэвид (1919—2010) — американский статистик.
  (род. 1936) — американский поэт, автор удостоенной премий Академии кантри-музыки и Ассоциации кантри-музыки песни Гарта Брукса «Friends in Low Places».

И 
  (род. 1978) — британский крикетчик, обладатель Кубка Twenty20 в составе команды Сомерсета (2005).

К 
 Блэквелл, Кевин (род. 1958) — британский футболист и тренер.
 Блэкуэлл, Кевин — новозеландский велосипедист, серебряный медалист Игр Содружества в командной гонке преследования (1978), участник летних Олимпийских игр (1980).
  (род. 1983) — австралийская крикетчица, обладатель Женского кубка мира (2005), сестра-близнец Алекс Блэкуэлл.
  (род. 1969) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Чикаго Беарз» и «Даллас Ковбойз».
  (род. 1948) — американский политик, мэр Цинциннати (1979—1980).
  (род. 1993) — американский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз».
  (род. 1963) — американский баскетболист и религиозный деятель, игрок клуба НБА «Сиэтл Суперсоникс», чемпион Филиппинской баскетбольной ассоциации в составе «Грейт Тейст Кофе Мейкерс» (1985).
 Блэквелл, Крис (род. 1937) — американский музыкальный продюсер.

Л 
  (ум. 1727) — английский дипломат и политик, член Палаты общин (1708—1710), посол Англии в Великом герцогстве Тосканском (1689—1690, 1697—1705), Генуэзской республике (1697—1698, 1702—1705) и Венецианской республике (1702).
  (1897—1959) — канадский юрист и политик, генеральный прокурор провинции Онтарио (1943—1949).
  (1931—2003) — американский политик, член Палаты представителей от штата Пенсильвания (1991—1995).

М 
 Блэкуэлл, Марк (род. 1953) — американский мотогонщик, чемпион США по мотокроссу в категории 500 кубических сантиметров (1971).
 Блэкуэлл, Марк — австралийский звукомонтажёр, лауреат премии Австралийского киноинститута (2004).
  (род. 1956) — американский архитектор и педагог, победитель Всемирного архитектурного фестиваля в категории гражданских и общественных сооружений (2011), лауреат Национальной дизайнерской премии Смитсоновского музея дизайна (2016).
  (род. 1940) — американский миколог, президент Микологического общества Америки (1992—1993) и Международной микологической ассоциации (1998—2002).

Н 
 Блэкуэлл, Натаниэл (1778—1833) — британский военный и политический деятель, губернатор Сент-Люсии (1824—1826) и Тобаго (1828—1833).
  (род. 1965) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Сан-Антонио Спёрс».
  (род. 1990) — британский боксёр, чемпион Великобритании в среднем весе (2015—2016).
  (род. 1952) — британский предприниматель и политик, член Палаты лордов (с 1997), председатель правления Lloyds Banking Group (с 2014).

О 
 Блэквелл, Отис (1931—2002) — американский музыкант, автор песен, в середине 1950-х годов ставший одним из архитекторов рок-н-ролла.
  (1884—1970) — американский электротехник, обладатель Медали Эдисона за вклад на раннем этапе в развитие телефонных технологий (1950).

П 
 Блэкуэлл, Пол (1954—2019) — австралийский актёр.

Р 
  (род. 1976) — американский бейсболист и тренер, главный тренер японских клубов «Осака Эвесса» (2010-12) и «Ганма Крейн Тандерс» (2012—2013).
 Блэквелл, Ричард (1922—2008) — американский модельер и обозреватель моды.
  (1895—1918) — американский солдат, участник Первой мировой войны, обладатель Медали Почёта (посмертно).
  (также известен как Бампс Блэкуэлл; 1918—1985) — американский музыкальный продюсер, соавтор ряда ранних песен Литл Ричарда.

С 
 Блэквелл, Сара (1828—1901) — американская художница и писатель.
  (род. 1966) — американский сценарист, лауреат премии «Эмми» за лучший сценарий комедийного телесериала (2015).
  — американский диджей в жанре христианской электронной танцевальной музыки.
  (наст. имя — Фрэнсис Хиллмен Блэкуэлл; 1903—1962) — американский блюз-гитарист, известный совместными выступлениями с пианистом Лероем Карром.
  (ум. 1785) — британский политик, член Палаты общин (1774—1785).

Т 
  (род. 1952) — американский бейсболист и тренер, игрок клуба Главной лиги бейсбола.
 Блэкуэлл, Тим — австралийский радиоведущий, лауреат премии Ассоциации коммерческого радио Австралии лучшему ведущему музыкальной передачи (2015).
 Блэкуэлл, Томас (1701—1757) — шотландский филолог-классик.
 Блэквелл, Тревор (род. 1969) — программист, инженер и предприниматель из Кремниевой долины.

У 
  (род. 1975) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Питтсбург Стилерз».
  (род. 1960) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралии в составе сборной Западной Австралии (1983, 1984, 1986).

Ф 
  (1891—1975) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Питтсбург Пайрэтс».

Х 
  (род. 1972) — американский органический химик, избранный член AAAS (с 2011).

Ч 
  (1894—1935) — американский бейсболист, игрок клубов негритянских лиг.
  (1942—2013) — американский дипломат, посол народа чикасо к Правительству США (1995—2013).

Э 
  (Эдвард Джозеф Блэкуэлл; 1929—1992) — американский джазовый ударник, известный работой с саксофонистом Орнеттом Коулманом.
  (род. 1964) — американская писательница.
  (1864—1952) — новозеландский ботаник-любитель.
  (1707—1758) — шотландская художница, автор ботанических иллюстраций.
 Блэкуэлл, Элизабет (1821—1910) — первая женщина, получившая высшее медицинское образование в США и включённая в UK Medical Register.
  (1857—1950) — американская журналистка, правозащитница, деятель феминистского движения, дочь Генри Брауна Блэкуэлла.
  (род. 1990) — новозеландская регбистка, обладатель Женского кубка мира (2017).
 Блэкуэлл, Эмили (1826—1910) — третья женщина, получившая степень доктора медицинских наук в США, и вторая женщина, получившая эту степень в Западном резервном университете Кейза.

Ю 
  (1922—1996) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Янкиз» (1952).

Двойная фамилия 
  (1825—1921) — американский религиозный и общественный деятель, первая американка — протестантский священник.

См. также 
 Блэк